Шейтанов е фамилно име, може да се отнася до:

 Владимир Шейтанов – български юрист и дипломат;
 Георги Шейтанов – български футболист;
 Георги Шейтанов – български анархист;
 Любомир Шейтанов – български футболист;
 Найден Шейтанов – български философ и есеист;
 Никола Шейтанов – български либерал и русофил;

Български фамилни имена